Эльяш — еврейские имя и фамилия. Известные носители:

 Эльяш, Марк Львович (1935—2020) — советский и российский инженер, изобретатель, литератор.
 Эльяш, Николай Иосифович (1916—1990) — российский историк театра, балетовед, театральный критик, педагог, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1974).

См. также 
 
 Эльяшов
 Эльяшевич